Opava (stad), een stad in Tsjechië.
 Opava (rivier), een rivier in Tsjechië, die door de gelijknamige stad stroomt.
 okres Opava, een okres (district) in Moravië-Silezië rond de gelijknamige stad.
 Opava (Slowakije), een gemeente in Slowakije.